Cassagnes, commune française du Lot ;
 Cassagnes, commune française des Pyrénées-Orientales ;
 Cassagnes-Bégonhès, commune française de l'Aveyron.